ALX peut faire référence à :
  ;
 Embraer EMB 314 Super Tucano, un avion dérivé du Embraer EMB 312 Tucano.